Die Bahnrad-Europameisterschaften 2024 sollen vom 14. bis 18. Februar 2024 im Omnisport im niederländischen Apeldoorn stattfinden. Damit wird der Ort zum vierten Mal nach 2011, 2013 und 2019 Gastgeber von Bahneuropameisterschaften sein.

Insgesamt werden 22 Medaillenentscheidungen auf dem Programm stehen:

 Sprintwettbewerbe:
 Sprint
 Teamsprint
 Keirin
 Zeitfahren
 Ausdauerwettbewerbe:
 Einerverfolgung
 Mannschaftsverfolgung
 Scratch
 Punktefahren
 Ausscheidungsfahren
 Madison
 Omnium

Alle Wettbewerbe finden jeweils für Frauen und Männer statt.

2024
Radsportveranstaltung 2024
Bahnradsport-Wettbewerb in Apeldoorn